El término Mira hace referencia a varios artículos en Wikipedia

Astronomía 
Mira (estrella): estrella de la Constelación de la Ballena.

Geografía e historia 
Mira (cantón): cantón de la provincia de Carchi, Ecuador.
Mira o Myra, antigua ciudad de Licia, célebre porque san Nicolás de Bari, luego llamado "Santa Claus", fue uno de sus obispos.
Mira (Coímbra): ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Coímbra.
Mira (Cuenca): municipio de la provincia de Cuenca, España.
Mira (Italia): comuna de Venecia, Italia.
Mira (reino): antiguo reino en la región de Licia (en la actual Turquía).
Mira (Krasnodar), localidad rusa en las estribaciones del Cáucaso.
Río Mira : nombre de algunos ríos de América y Europa.

Ciencia y tecnología 
Mira (topografía): instrumento topográfico.
Mira telescópica: instrumento óptico.

Política 
Partido MIRA: Partido político de Colombia.
Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista: grupo paramilitar mexicano.

Cultura 
Mira (álbum): disco debut del grupo español La Fuga.
Mira (Star Wars): Personaje del videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.